Rechtfertigung steht für:

 Apologie, Rechtfertigung oder Verteidigung einer Weltanschauung
 Rechtfertigung im erkenntnistheoretischen Sinn, siehe Begründung, epistemische Rechtfertigung
 Rechtfertigung (Theologie), ein theologisches Prinzip

Siehe auch:
 Rechtfertigungsgrund